Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2024 – dwudzieste trzecie mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbędą się w 2024 roku w Macedonii Północnej.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Macedonii Północnej przez Radę IHF w lutym 2020 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2024
2024 w piłce ręcznej
2024 w Europie
Macedonia Północna w XXI wieku